ENI steht für:

 Ecumenical News International des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), siehe Ökumenischer Rat der Kirchen
 El Nido Airport, IATA-Code des philippinischen Flughafens
 Europäisches Netzwerk Ichthyose (bzw. European Network for Ichthyosis), siehe Ichthyose
 Europäisches Nachbarschaftsinstrument, ein Finanzierungsinstrument der Europäischen Nachbarschaftspolitik
 European Neuroscience Institute, ein Forschungsinstitut in Göttingen
 European Number of Identification für europäische Binnenschiffe, siehe ENI-Nummer
 Hiberno-Englisch (Irisches Englisch), historischer Ethnologue-Code
 École nationale d’ingénieurs de Metz

E.N.I. steht für:
 E.N.I., eine kroatische Popband

Eni steht für:
 Eni (Unternehmen), italienischer Energiekonzern
 Eni (East Anglia), angelsächsischer König im 7. Jahrhundert
 Emmanuel Eni (* 1967), nigerianischer Künstler

Siehe auch:
 Ehni

Abkürzung